Als Kranbeere bezeichnet man:
	
die Früchte der Großfrüchtige Moosbeere
die Früchte der Preiselbeere